Ahmed Bahnini (1919-1971), homme politique marocain
 Mohamed Bahnini (né en ?), homme politique marocain

Voir aussi 
 Gouvernement Ahmed Bahnini